Ухменьга:
 Ухменьга — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области
 Ухменьга — река в Архангельской области, приток Верхней Тоймы